Hampstead (wijk), een plaats in de borough Camden, Londen
Hampstead (metrostation), een station van de metro van Londen aan de Northern Line
Hampstead (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Hampstead (New Brunswick), een gehucht in New Brunswick, Canada
Hampstead (Quebec), een stadsdeel van Quebec, Canada
Hampstead (rivier), een rivier in het Caribische eiland Dominica
Hampstead (2017), Brits/Belgische film uit 2017 

Zie ook
 Hempstead